Carson Beckett est un personnage de fiction de la série Stargate Atlantis joué par Paul McGillion.

Le personnage 
Carson Beckett est biologiste et médecin en chef sur la base d’Atlantis dans la galaxie de Pégase. Beckett est issu d'une famille nombreuse et est resté proche de sa mère lors de sa vie sur Terre. Il s'est lié d'amitié avec les membres de l'équipe de Sheppard, plus particulièrement avec Rodney McKay, avec qui il travaillait déjà à l'avant-poste des Anciens en Antarctique.

Surnommé le "cœur d'Atlantis", Beckett est un personnage timide et effacé, il possède le gène des Anciens, ce qui le rend nerveux, par peur de causer des dégâts autour de lui. Cette capacité à maîtriser les technologies anciennes lui a permis d'être sélectionné au départ de l'expédition pour la cité d'Atlantis par le Dr Weir.

Beckett a entamé une relation avec le lieutenant Laura Cadman durant les saisons 2 et 3, qui n'a apparemment pas fonctionné sur le long terme.

Histoire

Avant Atlantis 
Beckett était affecté à l'avant-poste des Anciens en Antarctique, et travaillait avec le Dr Rodney McKay pour faire fonctionner le siège de contrôle que seul Beckett pouvait apparemment contrôler. Lors de l'arrivée par hélicoptère du général O'Neill et du major John Sheppard, Beckett parvint à tirer accidentellement un drone en direction de l'hélicoptère mais stoppa le projectile à temps.

Il est sollicité par le docteur Elizabeth Weir pour faire partie de l'expédition Atlantis en tant que médecin en chef. Il est également un élément indispensable dans le maniement du gène permettant de contrôler les technologies des Anciens, en suppléant le major Sheppard qui manie ces technologies avec plus de facilité. Il traverse donc la porte des étoiles en direction de la cité d'Atlantis dans la galaxie naine de Pégase.

Sur la planète Hoff 
Beckett fut envoyé sur la planète Hoff afin d'aider les équipes de recherches hoffans à finaliser un sérum capable de protéger les humains de leurs assaillants wraiths. Il fit ses recherches en compagnie de Perna, une scientifique hoffan, avec qui il se lia rapidement.

Une fois la première version du sérum achevée, elle fut administrée à un homme mourant, qui fut mis en cage en compagnie d'un Wraith affamé. Lorsque celui-ci voulut s'en nourrir, il n'y parvint pas et tomba malade peu de temps après. Le cobaye mourut quelques heures plus tard alors que le chancelier hoffan pensait que le traitement avait fonctionné. Peu de temps après, le Wraith, affaibli, mourut dans sa cage mais le sérum fut tout de même administré à la population, dont Perna.

Cette distribution massive fut un échec et les hôpitaux furent soudainement saturés. Perna mourut, de même qu'environ la moitié de la population hoffan.

La drogue hoffan fut utilisée à grande échelle par Michael, qui provoqua des génocides dans la galaxie.

Le rétrovirus 
Carson Beckett est l'auteur d'un élément-clé de la série, le rétrovirus destiné à éliminer les cellules wraiths d'un corps. Ce rétrovirus, inachevé dans l'épisode 2x07 - Instinct, fut pris par Ellia, une jeune Wraith qui voulait devenir humaine : le rétrovirus ne fonctionna pas comme attendu et elle se métamorphosa en une créature sauvage et agressive.

Il finalisa ce rétrovirus avant l'épisode 2x18 - Traitement de choc et l'administra à un Wraith capturé par l'équipe de Sheppard. Beckett contribua à l'élaboration de la vie artificielle de ce Wraith, nommé Michael et le suivit médicalement. Lorsque Michael s'échappa d'Atlantis, il se vengea et captura Carson.

Pendant sa captivité, Beckett fut cloné par Michael et s'enfuit avec plusieurs autres Wraiths. L'équipe de John Sheppard réussit à récupérer Carson et le ramenèrent sur Atlantis.

De son côté, Michael obligea le clone nouveau-né de Beckett à travailler avec lui sur des expérimentations médicales.

Une question d’éthique 

Dans l'épisode 3x17, un membre de l'expédition explose soudainement dans un couloir de la cité. Carson annule son jour de congé et doit opérer une personne menacée par une tumeur explosive. La tumeur extraite, il est censé attendre un transporteur chargé de prendre le relais et emporter la tumeur loin de la cité mais Carson préfère porter lui-même la tumeur, puis il confie la tumeur au transporteur. À peine le transfert effectué, la tumeur explose dans les mains du soldat ; l'explosion tue Carson Beckett. Ses funérailles ont lieu sur Atlantis et son cercueil traverse la porte des étoiles en direction de la Terre. McKay est très affecté et se sent coupable de la mort de Beckett.

De retour sur Atlantis 
Beckett, ou plutôt son clone, est retrouvé par l'équipe de John Sheppard et Lorne sur un avant-poste appartenant à Michael. Le Dr Keller décèle l'anomalie et apprend à Beckett qu'il est un clone alors qu'il pensait être le vrai Carson Beckett.

Le clone de Beckett, défaillant sans ses injections hebdomadaires que lui administraient Michael, est renvoyé en mission avec l'équipe de Sheppard afin de retrouver Teyla, capturée par Michael. Lorsque celui-ci se retrouve face-à-face avec le clone de Beckett, il développe une certaine facilité à le contrôler et Michael s'échappe avec Teyla.

De retour sur Atlantis, Carson est placé dans un caisson de stase afin de freiner la dégénérescence de ses organes. Le Dr Keller, pendant ce temps, cherche un moyen de le soigner.

Quelque temps plus tard, l'équipe de John Sheppard récupère une grande partie des données personnelles de Michael. La récupération de sa base de données, et par conséquent d'informations sur le traitement, permet de sortir le clone de Beckett de stase et de l'envoyer sur Terre afin d'améliorer son état.

Voir aussi

Notes et références 

Beckett, Carson
Beckett, Carson
Beckett, Carson